Heinersdorff ist der Name folgender Personen:

 Carl Heinersdorff (1836–1914), evangelischer Gefängnisgeistlicher und Gründer des Zufluchtshauses für Frauen in Elberfeld
 Gottfried Heinersdorff (1883–1941), deutscher Glasmaler
 Mirette Heinersdorff (1881–1962), deutsche Pianistin 
 Paul Gerhard Heinersdorff (1844–1900), deutscher Kunsthandwerker, Glasmaler, Autor, Verleger, Kunsthändler 
 René Heinersdorff (* 1963), deutscher Schauspieler, Regisseur, Autor und Theaterdirektor

Siehe auch:
 Heinersdorf